Mabee est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Carleton Mabee (1914-2014), auteur américain
 Christopher Mabee (né en 1985), patineur artistique canadien
 James Pitt Mabee (1859-1912), avocat et juge canadien
  (1921-2002), éleveur de chevaux de course américain
  (1901-1965), homme politique américain du Missouri

Toponyme

, communauté du comté de Jackson en Ohio

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme